Georg Wagenseil ist der Name folgender Personen:

* Georg Christoph Wagenseil (1715–1777), österreichischer Komponist
 Georg Jakob Wagenseil (1773–1835), deutscher Unternehmer und Theatermitbegründer